Fauvel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Robert Fauvel (?-1661), voyageur français ;
 Louis-François-Sébastien Fauvel (1753-1838), peintre, diplomate et archéologue français ;

 Pierre Fauvel (1830-1895),  médecin français ;
 William LeBoutillier Fauvel (1850-1897), homme politique fédéral du Québec ;
 Albert-Auguste Fauvel (1851-1909), explorateur et naturaliste français ;
 Pascal Fauvel (1882-1942), archer français ;
 Étienne Fauvel (1899-1965), homme politique français ;
 André Fauvel (1902-1983), évêque catholique français ; 
 Charles Fauvel (1904-1979), pilote militaire français et concepteur des ailes Fauvel ;
 Gaston Fauvel (?-), syndicaliste québécois ;
 John Fauvel (1947-2001), historien des mathématiques britannique ;
 Christophe Fauvel (1970-), footballeur français ;
 Claire Fauvel (1988-), dessinatrice de bande dessinée ;
 Fatiha Klilech-Fauvel (1975-), athlète franco-marocaine, spécialiste du cross-country et des courses de fond.

Titres 

 Roman de Fauvel, poème français du .

Toponyme 

 Fauvel est une localité de Bonaventure au Québec.

Patronyme normand